Castillo de la Corona puede referirse a:

 Castillo de la Corona (Almudévar), conjunto medieval militar localizado en el municipio de Almudévar, en la provincia de Huesca (España).
 Castillo de la Corona (Luna), castillo medieval situado en el casco urbano del municipio de Luna, en la provincia de Zaragoza (España).